Осташкино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Осташкино — прежнее название села Нургиса Тлендиева Илийского района Алматинской области.

Россия 
 Осташкино — посёлок в Плесецком районе Архангельской области.
 Осташкино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Осташкино — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Осташкино — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.